Ghul – entità soprannaturale di origine precedente all'avvento dell'islam

Persone 
 Adnan al-Ghul – guerrigliero palestinese
 Hassan Ghul – possibile membro di organizzazione terroristica fondamentalista

Personaggi 
 Ra's al Ghul – personaggio dei fumetti
 Talia al Ghul – personaggio dei fumetti

Pagine correlate 
Ghoul (disambigua)